A molibdénnek 33 izotópja ismert, ezek atomtömege a 83–115 tartományba esik. Négy metastabil magizomerje is ismert. A természetben előforduló hét izotópja – ezek tömegszáma 92, 94, 95, 96, 97, 98, és 100 – közül hatnál (a 100Mo kivételével) még soha nem figyeltek meg bomlást, noha elméletileg mindegyik képes radioaktív bomlásra. A molibdén instabil izotópjai cirkónium, nióbium, technécium vagy ruténium magokká bomlanak. 

A természetben is megtalálható izotópok közül csak a molibdén-100 instabil. Felezési ideje mintegy 1 év, és kettős béta-bomlással ruténium-100-ra bomlik. A leggyakoribb izotóp a molibdén-98, mely a földön előforduló molibdén 24,14%-át alkotta. A 111-es és annál nagyobb tömegszámú izotópok mindegyikének felezési ideje kb. 0,15 µs.

Standard atomtömeg: 95,94(2) u

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Felhasználás
A molibdén-99-et kereskedelmi mértékben állítják elő erősen tisztított urán-235 céltárgy neutronokkal történő intenzív besugárzásával, majd ezt gyorsan követő extrakcióval. A molibdén-99-et anyaelemként a még rövidebb felezési idejű, számos orvosi eljárásban alkalmazott technécium-99m technécium-generátorban történő előállítására használják fel.

Hivatkozások

 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Fordítás

Izotópok